Иогановка — название населенных пунктов на Украине:
 Иогановка — прежнее название села Анновка в Липовецком районе Винницкой области.
 Иогановка — прежнее название села Ивановка в Коростенском районе Житомирской области.